Hochhuth ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenz Hochhuth (* 1996), deutscher Schauspieler
 Martin Hochhuth (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler
 Rolf Hochhuth (1931–2020), deutscher Schriftsteller
 Sandra Hochhuth (* 1981), deutsche Fernsehmoderatorin und -journalistin

Siehe auch:
 Hochhut